Singular (von lateinisch singularis „einzigartig“) steht für:

 Singular, grammatischer Numerus: Einzahl
 Singular (Computeralgebrasystem), polynomiale Berechnung

Siehe auch:
 Singularzulassung (deutsches Anwaltsrecht)
 Singulare tantum (Substantiv, nur im Singular gebräuchlich)
 singulares they (englisches Pronomen)
 singulär (Begriffsklärung)